Rink ist der Familienname folgender Personen:

 Ringg von Baldenstein, Bündner Adelsfamilie 
 Aloys Rink (1881–1971), deutscher Politiker (KPD, SPD), hessischer Landtagsabgeordneter
 Arno Rink (1940–2017), deutscher Maler
 Eberhard Rink (* 1961), deutscher Sänger, Musiker, Songwriter und Musikproduzent christlicher Popmusik
 Eucharius Gottlieb Rink (1670–1745), deutscher Jurist und Heraldiker
 Gerhard Schmitt-Rink (1926–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Autor
 Gisela Rink (* 1951), deutsche Landespolitikerin (Saarland) (CDU)
 Hermann Rink (* 1935), deutscher Strahlenbiologe und Studentenhistoriker
 Hinrich Johannes Rink (1819–1893), dänischer Geologe und Grönlandforscher
 Holger Rink (* 1956), deutscher Hörspielregisseur und -dramaturg
 Joseph Alois Rink (1756–1825), deutscher Historiker und katholisch-theologischer Schriftsteller
 Margret Funke-Schmitt-Rink (1946–1998), deutsche Politikerin (FDP), MdB
 Martin Rink (* 1966), deutscher Historiker
 Paul Rink (1861–1903), niederländischer Porträt- und Genremaler
 Paulo Rink  (* 1973), deutsch-brasilianischer Fußballspieler
 Roberto Rink (* 1959), deutscher Politiker (DSU)
 Robin tom Rink (* 1982), deutscher Musiker und Textdichter
 Signe Rink (1836–1909), grönländisch-dänische Schriftstellerin und Ethnografin
 Sigurd Rink (* 1960), deutscher evangelischer Theologe, Militärbischof
 Stefan Schmitt-Rink (1957–1992), deutscher Physiker
 Thomas Rink (* 1955), deutscher Bibliothekar, Musikhistoriker und Fagottist

Siehe auch:
 Rink Point, Landspitze an der Nordwestküste der James-Ross-Insel, Antarktis
 Rinck (Begriffsklärung)
 Rinke (Begriffsklärung)
 Rinker (Begriffsklärung)